Кость Антон Валерійович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кость Степан Андрійович (* 1945) — професор, кандидат філологічних наук.
 Кость Ярослав Васильович (1974—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.